Михаил Геннадьевич Кликин () — русский писатель-фантаст. Живёт в г. Иваново.

Первая публикация в жанре фантастики состоялась в 2000 году.

Биография 
Родился 14 июня 1973 года в селе Лазарцево-Фомино Ильинского района Ивановской области.

В школьные годы принимал активное участие в работе районного клуба любителей фантастики "Альфа", очень много читал. Позже, уже учась в университете, стал писать сам. Со своими стихами участвовал в литературном конкурсе, проводимом Ивановской писательской организацией. По результатам конкурса был приглашен в молодёжное объединение при областной писательской организации, но пробыл там недолго — после окончания университета отправился служить в Забайкальский военный округ, в город Улан-Удэ. С Бурятией связаны первые журналистские опыты — несколько небольших статей были опубликованы в местной молодёжной газете.

Библиография

Циклы произведений

Личный враг Бога 
 Личный враг Бога (2001)
 Личный друг Бога (2006)

Деревенские истории 
 Иван Иванович (2008)
 Чёрный кобель Жук (2008)

Романы 
 "Три легенды" (2001)
 "Ни слова о магах" (2002)
 "Идеальный враг" (2003)
 "Малыш и Буйвол" (2003)
 "Страж могил" (2005)
 "Книга демона" (соавтор Ю.Бурносов) (2008)
 "Демоны рая" (2011)
 "Один" (2014)
 "Чистилище: Турист" (2015) 
 "Чистилище: Охотник" (2015)

Повести и рассказы 

 Мозаика (2000)
 Мужик (2000)
 Песня Сфинкса (2001)
 Сердце его жены (2001)
 Соглядатаи (2001)
 Это твое небо, малыш (2001)
 Дракон (2002)
 Последний солдат последней войны (2002)
 Осколки (2003)
 Герой (2004)
 Два меча, два брата (2005)
 Наш упырь (2005)
 Небеса для роботов (2005)
 Самый лучший внук (2005)
 Всё самое необходимое (2008)
 Дом на отшибе (2008)
 Тени под лестницей (2008)
 Чёрный кобель Жук (2008)
 Девастатор (2009)
 Куда уходят герои (2009)
 Мертвые пашни (2010)
 Когда горы заснут (2011)
 Кузнец и Колдун (2011)
 Обреченный на жизнь (2011)
 Старший лейтенант Зорин (2011)
 Рядовой #73029 (2012)
 Консервы (2013)
 Динозавры (2014)

Ссылки 
 Персональная страница 

Писатели России XX века
Писатели-фантасты России